Patrick Leahy ist der Name folgender Personen:

* Patrick Leahy (Bischof) (1806–1875), irischer Geistlicher, Erzbischof von Cashel 
 Patrick Leahy (Leichtathlet) (1877–1927), irischer Leichtathlet
 Patrick Leahy (Politiker) (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Leahy (Eishockeyspieler) (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler